

Toponyme

Oudeland, localité de la commune d'Ouderkerk en Hollande-Méridionale
 Oudeland, localité de la commune de Sluis en Zélande